

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bacr“ beginnt.

Bacr 



Bacri 
 Bacri, Jean-Pierre (1951–2021), französischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Bacri, Nicolas (* 1961), französischer Komponist

Bacro 
 Bacroff, Liddy (1908–1943), deutscher Travestie-Künstler und Sexarbeiter
 Bacrot, Étienne (* 1983), französischer Schachmeister

Bacry 
 Bacry, Henri (1928–2010), französischer Physiker